

Geografia 
 Allentown – Georgia
 Allentown – New Jersey
 Allentown – Arizona
 Allentown (Pennsylvania) – città degli Stati Uniti
 Area metropolitana di Allentown-Bethlehem-Easton
 Allentown – Washington
 Allentown è il nome di più di un luogo nello stato di New York:
 un villaggio della città di Alma, nella Contea di Allegany
 un villaggio della città di Hadley nella Contea di Saratoga
 un quartiere di Buffalo

Altro 
 Allentown – canzone di Billy Joel che parla di Allentown (Pennsylvania)

Pagine correlate 
 Allenton